Eliminacje do Grand Prix 1997

Eliminacje polskie

Półfinały

Częstochowa (1) 
 11 kwietnia 1996 r. (czwartek),  Częstochowa

Awans: 8 do Finału Polskiego

Grudziądz (2) 
 11 kwietnia 1996 r. (czwartek),  Grudziądz

Awans: 8 do Finału Polskiego

Finał Polski 
 18 kwietnia 1996 r. (czwartek),  Opole

Nominacja: 7 oraz dzika karta dla Piotra Śwista

Eliminacje kontynentalne

Rundy wstępne 
brak danych

Ćwierćfinały

Marmande (1) 
 4 maja 1996 r. (sobota),  Marmande

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

Terenzano (2) 
 5 maja 1996 r. (niedziela),  Terenzano

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Pfaffenhoffen (3) 
 5 maja 1996 r. (niedziela),  Pfaffenhoffen

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Ostrów Wielkopolski (4) 
 5 maja 1996 r. (niedziela),  Ostrów Wielkopolski

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Togliatti (1) 
 9 czerwca 1996 r. (niedziela),  Togliatti

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Dziewiąty Valentino Furlanetto do Finału Interkontynentalnego

Bydgoszcz (2) 
 9 czerwca 1996 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Nikołaj Kokin zastąpił Rifa Saitgariejewa, który 6 czerwca tego roku miał groźny wypadek w polskiej lidze żużlowej, po 12 dniach żużlowiec zmarł
Uwaga! Dziewiąty Gerd Riss do Finału Interkontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 28 lipca 1996 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 2 do Grand Prix 1997
Awans: 4 do Grand Prix Challenge
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Örebro (1) 
 5 maja 1996 r. (niedziela),  Örebro

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego
Uwaga! Norweg Einar Kyllingstad z licencją szwedzką

Uddevalla (2) 
 5 maja 1996 r. (niedziela),  Uddevalla

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego
Uwaga! Norweg Arnt Førland z licencją szwedzką

Finał szwedzki 
 29 maja 1996 r. (środa),  Västervik

Awans: 5 do finału skandynawskiego
Uwaga! Anders Henriksson zastąpił Pierre’a Ströma
Uwaga! Norwescy zawodnicy Arnt Førland i Einar Kyllingstad z licencjami szwedzką

Finał duński 
 25 maja 1996 r. (sobota),  Holstebro
 26 maja 1996 r. (niedziela),  Fjelsted

Awans: 5 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 9 czerwca 1996 r. (niedziela),  Elgane

Awans: 8 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Norweg Arnt Førland z licencją szwedzką
Uwaga! Niklas Klingberg, Ronni Pedersen i Rune Holta mieli nie awansować do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Finał Australijski 
 17 lutego 1996 r. (sobota),  Newcastle

Awans: 5 do finału zamorskiego
Uwaga! Craig Boyce, Jason Crump i Leigh Adams po zawodach zrezygnowali z dalszych eliminacji

Finał brytyjski 
 28 kwietnia 1996 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 7 do finału zamorskiego
Uwaga! Joe Screen, Chris Louis, Andy Smith, Gary Havelock po zawodach zrezygnowali z dalszych eliminacji

Finał amerykański 
 18 maja 1996 r. (sobota),  Auburn

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 9 czerwca 1996 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 5 do finału zamorskiego
Uwaga! Bobby Hedden zastąpił Bobby’ego Schwartza
Uwaga! Ryan Sullivan, Kelvin Tatum i Mark Lemon awansowali do Finału Interkontynentalnego
'

Finał Interkontynentalny 
 28 lipca 1996 r. (niedziela),  Holsted

Awans: 2 do Grand Prix 1997
Awans: 5+1 do Grand Prix Challenge
Uwaga! Vesa Ylinen zastąpił Marka Lemona
Uwaga! Norweg Arnt Førland z licencją szwedzką

Grand Prix Challenge 
 5 października 1996 r. (sobota),  Praga

Awans: 2+2 do Grand Prix 1997
Uwaga! Armando Castagna zastąpił Siergieja Darkina
Uwaga! Andy Smith zastąpił Gary’ego Havelocka
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

Zobacz też 
 Grand Prix 1995
 Grand Prix 1996
 Grand Prix 1997

1997